Это список игр для 3DO Interactive Multiplayer в алфавитном порядке по названию.

286 игр были выпущены по всему миру.

214 игр выпущено в Японии (139 эксклюзивных игр).

162 игры выпущено в Северной Америке (65 эксклюзивных игр).

30 игр выпущено в Европе (1 эксклюзивная игра).

Лицензионные игры

Отменённые игры

Не лицензионные игры

Примечания 

Списки компьютерных игр по платформам
Игры для 3DO